Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Virtusvecomp Verona nelle competizioni ufficiali della stagione 2022-2023.

Stagione

Calciomercato

Sessione estiva (dal 01/07 al 01/09)

Rosa

Risultati

Serie C

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa Italia Serie C

Statistiche

Note